Габриэ́ль Анва́р (; род. , Лейлхем, Великобритания) — британская актриса. Наиболее известна ролью Маргарет Тюдор в телесериале «Тюдоры», эпизодом с танго с Аль Пачино в фильме «Запах женщины», а также ролью Фионы Гленнан в сериале «Чёрная метка».

Биография 
Габриэль Анвар родилась в Лейлхеме, графстве Суррей, в семье актрисы Ширли Хиллс и киномонтажёра Тарика Анвара. Её отец родился в Дели, в Индии, в семье австрийской еврейки и индуса. Её мать англичанка. Габриэль училась в начальной школе Лейлхема () и в средней школе с 1975 по 1982 годы; на концерте по окончании школы в 1982 году Габриэль появилась в короткой сцене, где впервые проявилось её увлечение актёрским искусством. Она обучалась актёрскому мастерству и танцу в академии театрального искусства Италии Конти ().

Дебютировала в 15-летнем возрасте на британском телевидении, позже переехала в Голливуд, пик актёрской карьеры пришёлся на 1992—1995 годы.

Мировую известность приобрела после выхода на экраны фильма «Запах женщины» (1992 год), в котором она сыграла эпизод с исполнением танго Por una cabeza в дуэте с Аль Пачино.

В 2008 году стала гражданкой США.

В настоящее время снимается в ряде американских телевизионных сериалов, среди которых «Срочное уведомление» и другие проекты.

Личная жизнь 
В 1988—1995 годах Габриэль состояла в фактическом браке с актёром Крейгом Шеффером. У бывшей пары есть дочь — Уиллоу Эксилия Анвар (род.08.11.1993).

После расставания с Шеффером Габриэль была замужем за актёром Джоном Вери. У бывших супругов есть двое детей — сын Хьюго Вери (род.2001) и дочь Пэйсли Вери (род.2004).

С 30 августа 2015 года Габриэль замужем в третий раз за ресторатором Шарифом Мальником, с которым она встречалась 5 лет до их свадьбы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы США